Schoenobryum är ett släkte av bladmossor. Schoenobryum ingår i familjen Cryphaeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Schoenobryum